«Преступный склад ума» — кинофильм.

Сюжет 
Два брата были разлучены после убийства их отца, крупного мафиози, и встретились уже взрослыми людьми. Старший пошёл по стопам отца, затаив в сердце жажду мести, а младший жил нормальной жизнью, кончил колледж и работал в ФБР. Старший убивает на глазах у младшего двух китайцев из "триад", и после этого жизнь нашего "студентика" резко меняется — за ним начинается смертельная охота. И это ещё только цветочки.

В ролях

См. также 
 Двойной удар

Ссылки 
 «Преступный склад ума» на IMDb  

Фильмы-драмы США